A Baía de Santo Antônio é uma baía brasileira do estado de Pernambuco, localizada no arquipélago de Fernando de Noronha.

Por mais incrível que possa possa parecer, a Praia do Porto em Fernando de Noronha é um excelente ponto de mergulho. A região é frequentemente visitada por Golfinhos Rotadores e muitas espécies de peixes, raias, tartarugas e tubarões.

A área de mergulho na Praia do Porto é demarcada, separando o trecho onde está o trafego de embarcações.

Santo Antônio, Baía De